Gädda kan avse

 Gädda – en rovfisk som lever på norra halvklotet i sötvatten och bräckvatten
 Gäddor –  en familj benfiskar
 Gäddaätten – en småländsk adelsätt, känd från 1300-talets senare hälft och utdöd 1508
 Gädda – ett efternamn samt personer med namnet, se Gedda